A Copa da Ucrânia de 2008–09 foi a 18.ª edição da Copa da Ucrânia, torneio organizado pela Federação Ucraniana de Futebol.

Preliminares

Primeira Rodada

Segunda Rodada

16 Avos de Final

Oitavas de Final

Quartas de Final

Semifinais

Final

Ligações externas 
 

Competições de futebol da Ucrânia